Výrava může mít následující významy:

 Výrava – obec v okrese Hradec Králové
 Výrava (okres Medzilaborce) – obec na Slovensku v okrese Medzilaborce
 Výrava (přítok Laborce) – řeka na Slovensku, přítok Laborce

Externí odkazy